Felix Neureuther, nemški alpski smučar, * 26. marec 1984, Garmisch-Partenkirchen.

Življenjepis 
Njegova starša Rosi Mittermaier in Christian Neureuther sta bila prav tako odlična smučarja. Rodil se je jima je v Garmisch-Partenkirchenu, na jugu Nemčije.  

Svojo prvi zmago je dosegel 24. januarja 2010 na slalomu v Kitzbühelu. Na velikih tekmovanjih je osvojil pet medalj, od tega tri v slalomu in dve na ekipnih tekmah.

Svetovni pokal

Dosežki v svetovnem pokalu

Zmage v svetovnem pokalu

Sklici

Zunanje povezave 

 
 

Nemški alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014